Duba je lahko:
 Duba Konavoska (Hrvaška)
 Duba Pelješka (Hrvaška)
 Duba Stonska (Hrvaška)
 Duba (Hrvaška)